Saladas (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Saladas (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes